Pravedna Hrvatska (PH) je hrvatska politička stranka, centrističke orijentacije, koja zagovara vrijednosti temeljene na znanju, načelima vladavine prava i pravednosti, te hrvatskog i europskog identiteta i naslijeđa.

Program ustavne, izborne i upravne reforme 
Pravedna Hrvatska se zalaže za ustavnu reformu, koja u svom središtu ima državljanina-građanina Hrvatske, dakle zalaže se za Republiku državljana-građana, a ne Republiku, etničkih/narodnih zajednica. Svi državljani su politički Hrvati. Etnička i druga manjinska prava, bila bi garantirana zakonima, i po najvišem europskom standardu.

Također, ustavna reforma sadržavala bi, brisanje izvorišnih osnova (preambule) Ustava, jer su sadržajno, povijesna materija, podložna reinterpretacijama i generiranju društvenih konflikata.

Nužno je ustavno redefinirati državu, kao Republiku državljana-građana, s Hrvatskim Saborom, kao jednodomnim zakonodavnim tijelom parlamentarne republike sa 120 zastupnika, te proširiti izvršne ovlasti Hrvatske Vlade, u odnosu na Predsjednika/-cu Republike. Sadašnje ustavno riješenje, ima obilježja polupredsjedničkog sustava, po pitanjima obrane, sigurnosti i vanjske politike.

Predlaže se i promjena službenog imena države iz „Republika Hrvatska“ (RH) u „Hrvatska“ (HR), kao i ustavna i zakonska definiciju grba, zastave i himne Hrvatske, na način da se povijesni hrvatski grb, s Crkve sv. Marka u Zagrebu, ustanovi za nacionalni grb, te "postavi" i na zastavu. U tekst himne treba dodati rijeku Muru.

Pravedna Hrvatska se programski zalaže za ustavnu regulaciju prava na referendum , kao i za donošenje novog Ustava na nacionalnom referendumu, ako to nije moguće u Hrvatskom saboru. 

Reforma izbornog zakonodavstva podrazumijeva, uvođenje mješovitog biračkog sustava, te redefiniranje i povećanje broja izbornih jedinica. Tako bi se u Hrvatski sabor biralo 60 zastupnika, po većinskom izbornom sustavu, u 60 izbornih jedinica, koje bi slijedile administrativne granice općina i gradova, te imale usklađen broj birača, odnosno oko 55 000.

Drugih 60 zastupnika bi se biralo, po proporcionalnom izbornom sustavu, u cijeloj Hrvatskoj i inozemstvu, kao jednoj izbornoj jedinici.

Donošenje novog Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, s funkcionalnijim i manjim brojem jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, dio je stranačkog programa.

Vanjske poveznice
 
 Statut političke stranke Pravedna Hrvatska

Hrvatske političke stranke